A török nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt az Isztambul Parkban rendezték április 30-án.

A királykategória versenyét Marco Melandri nyerte, a negyedlitereseknél Aojama Hirosi végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres géposztályban Héctor Faubel diadalmaskodott.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye a verseny után

MotoGP

Versenyzők

Konstruktőrök

Források

Török
motogp